Diese Liste enthält alle offiziellen Länderspiele der ukrainischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anlässe

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 uaf.ua: Website des ukrainischen Fußballverbandes UAF (ukrainisch, englisch)
 weltfussball.de: Liste der Länderspiele

Einzelnachweise 

Ukraine
!